Velká skála steht für:

 Velká skála (Prag), Felsformation in Prag, Tschechien
 Velká skála (Rybník nad Radbuzou), Berg im Okres Domažlice, Tschechien